

Plantas
Erva-cidreira (Melissa officinalis)
Citrus medica
Cymbopogon citratus
Kyllinga odorata
Lippia alba

Geografia do Brasil
 Cidreira (Rio Grande do Sul) — município
 Praia de Cidreira — no município homónimo

Ver também
Cidra — fruto da Citrus medica
Sidra — bebida preparada com sumo fermentado de maçã

Desambiguações de vegetais
Desambiguações de topônimos